Sekmet - zeița egipteană a răzbunării.

Legenda lui Sekmet

Când zeul Amon Ra era foarte supărat pe poporul său, datorită lipsei de loialitate și de credință, Sekmet, zeița răzbunării, s-a transformat în leu și a făcut multe distrugeri în numele lui Amon Ra. Din păcate Hathor a început să se simtă foarte bine în corpul lui Sekmet. Atunci Amon Ra a reușit s-o păcălească (acesta fiind singurul mod de a o întoarce pe Hathor) prin a o convinge să bea un amestec de plante ce avea culoarea roșie, asemănătoare cu cea a sângelui. Astfel Sekmet a revenit la forma ei inițială de Hathor.

Vezi și
 Sekhmet

Legături externe
 Reprezentarea lui Hathor
 Reprezentarea lui Sekmet

Zeițe ale răzbunării
Zeițe egiptene